Песоцкий — фамилия и топоним. Известные носители:

 Песоцкий, Виталий Валерьевич — украинский юрист и предприниматель
 Песоцкий, Владимир Арсеньевич (1950—2002) — российский шашист-заочник, гроссмейстер по шашкам.
 Песоцкий, Иван Петрович (ум. 1849) — российский издатель журналов «Репертуар русского театра» и «Репертуар и пантеон».
 Песоцкий, Николай Фёдорович (род. 1956) — украинский политик.
 Песоцкий, Олег Владимирович (род. 1959) — советский и российский художник-декоратор и скульптор-монументалист, член творческого союза художников России.
 Песоцкий, Олег Николаевич (род. 1954) — украинский хирург, Заслуженный хирург Украины.

 Песоцкая, Маргарита Владимировна (род. 1991) — украинская спортсменка, игрок в настольный теннис.

Топонимы 
 Песоцкий — хутор, Погарский район, Брянская область, Россия.
 Песоцкий — село, Яворовский район, Львовская область, Украина.

Примечания